Георгий Гаврилович Кришталь (25 апреля 1939, Слуцк, СССР — 25 декабря 2011, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Георгий Кришталь родился 25 апреля 1939 года в Слуцке (Белорусская ССР). В 1967 году он окончил ГИТИС (мастерская И. Анисимовой-Вульф). После этого работал в Смоленском драматическом театре имени А. С. Грибоедова, затем в Ереванском русском драматическом театре.

С 2002 года работал актёром в труппе театра п/р А. Джигарханяна. В 2005 году стал заведующим труппой театра.

Умер 25 декабря 2011 года.

Работы в театре

Ереванский русский драматический театр 
 «Соловьиная ночь» — Бородин
 «Двенадцатая ночь» — Эгьючик
 «Мы, нижеподписавшиеся» — Шиндин
 «Зинуля» — Виктор Николаевич
 «Ревизор» — почтмейстер
 «Когда спящий проснется» — Васёк
 «Поминальная молитва» — Менахем
 «Мужской род, единственное число» — Альбер Ламар
 «Порог» — Шаргаев
 «Ловушка» — комиссар полиции
 «Кто-то должен уйти» — Николай Иванович

Театр п/р А. Джигарханяна 
 «Фугас» — Юрий Глебыч (реж. Ю. Клепиков, П. Ступин)

Фильмография 
  — Солдат и слон —  эпизод (в титрах Г. Кришталь)
  — Государственная граница. На дальнем пограничье — эпизод
  — Савва Морозов — Зимин
  — Криминальное видео 2 (фильм 2, «Генеральная уборка») — Миша-Батончик
  — След (310-я серия, «Венецианский бокал») — Пужинский
  — Телохранитель 2 (фильм 1, «Сбитый лётчик») — Серафим Самойлович, профессор

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте IMDb (1)
 Актёр на сайте IMDb (2)

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Смоленский драматический театр имени А. С. Грибоедова